Такмичење у трци на 400 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. 7 и 8. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранио је Мартин Руни из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 13 земаља..

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских тркача на 400 метара 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују тркачи који су  27.6.2016 били  на Европској ранг листи пласирани до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

У квалификацијама су учествовала 23 такмичара подељена у 3 гупе. У полуфинале су се квалификовала прва 4 такмичара из сваке од 3 групе (КВ) и 3 према оствареном резултату (кв)., 

 Такмичари који су директно ушли у полуфинале

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
У полуфиналу су биле три групе. За финале су се квалификовала по прва двојица из све три групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном